LXX – 70 nel sistema di numerazione romano
 LXX – abbreviazione di Septuaginta o Versione dei Settanta della Bibbia